

Sigle 
 Global Atmosphere Watch – sistema di monitoraggio dell'atmosfera dell'Organizzazione meteorologica mondiale

Codici 
 GAW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gangaw (Birmania)
 gaw – codice ISO 639-3 della lingua nobonob

Altro 
 GAW – associazione di Dakar che si occupa di arte digitale